Храм Святого Пантелеимона Целителя (Николо-Коча́новская церковь или храм Николы Коча́нова) — православный храм в Новгороде, в Неревском конце на Софийской стороне. Относится к Новгородской епархии Русской православной церкви, приписан к Покровскому храму.

История 
Обиходное название храма — в честь святого Николая Кочанова, родившегося в Новгороде в XIV веке. Блаженный Николай умер 27 июля 1392 года. По завещанию он был похоронен на краю кладбища, расположенного вокруг существовавшего тогда Иаковского собора, близ дороги.

В 1554 году над могилой был выстроен каменный храм, освящённый во имя целителя Пантелеймона. Жители именовали его Николо-Кочановским.

В лето 7062 года (весною) заложи церковь камену архиепескоп Пимен и мужи новгородцы над гробом блаженного Николы Кочаного во имя св. великомученика Пантелеймона.

Во время Шведской оккупации 1610—1617 годов церковь была разорена. В 1617 году возобновлена пожертвованиями горожан и деньгами Софийского собора.

В 1772 году был поставлен новый золочёный иконостас. В 1773 году были пристроены трапезная и придел святого Дмитрия Ростовского.

В 1829 году церковь была «возобновлена» внутри и снаружи, покрыта листовым железом и вымощена путиловской плитой.

Как сообщает в описании храма архимандрит Макарий (Миролюбов), император Николай I назвал своего третьего сына Николаем в честь святого Николая Кочанова, «в ознаменования особого благоволения к Новгороду». Со следующего года (1832) императорская фамилия стала оказывать всё большее внимание новгородскому храму, передавая значительные средства на его поддержание и украшение.

К середине XIX века, в результате различных перестроек, от первоначальной постройки 1554 года осталась только часть, где покоились мощи Николая Кочанова.

В XIX веке напротив храма находилась земская больница. Священники посещали больных, некоторое время на церковном кладбище хоронились умершие в этой больнице.

В 1930-е годы здании был обустроен больничный морг и прачечная. В послевоенное время церковь была капитально перестроена и отдана Городской санэпидстанции.

В 100 м южнее находится церковь Тихвинской иконы Божьей Матери.

В декабре 2012 года санэпидстанция была выселена с дальнейшей передачей здания храма Новгородской епархии.

В настоящее время в храме великомученика Пантелеймона ведутся реставрационно-восстановительные работы, а также каждую неделю по субботам проводится Божественная литургия. Священник — иерей Михаил Терещук.

Престольный праздник — 9 августа по н.ст. (27 июля по ст.ст.)

Примечания

Литература 
 Архимандрит Макарий. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Часть 1, стр. 198 
 
 Галкин А. К. Никола Кочанов и Николай Романов // Новгородика — 2006 : к 100-летию академика Д. С. Лихачева : материалы международной научной конференции 20−22 сентября 2006 г. Великий Новгород, 2007. Ч. II. С. 52−60

Пантелеимона
Новгород
Великий Новгород
Новгород
Появились в 1554 году в России